Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Kohlmann e Rainer Schüttler che hanno battuto in finale Sander Groen e Michaël Llodra per walkover.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Rainer Schüttler (Campioni)
 Tomas Behrend /  Christopher Kas (primo turno)

 Chris Drake /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)
 Tomasz Bednarek /  Frank Moser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2007